Seis artes puede referirse a:

Seis artes (China)
Numeración de las artes